Juan Luis Sánchez González es un periodista y crítico de cine español, conocido por sus videocríticas y artículos elaborados con sentido del humor. Escribe en sitios como la revista digital decine21.com , Gaceta de los Negocios, Cinerama, Estrenos, y El Distrito. No confundir con el también periodista español Juan Luis Sánchez Ramírez .

Trayectoria 
Nacido en Madrid en 1972, Juan Luis Sánchez González colabora desde pequeño en revistas y publicaciones escolares, y de centros culturales. Se licencia en Ciencias de la Información, en la rama de periodismo, en 1995, en la Universidad Complutense de Madrid. A partir de ese momento ejerce su labor en diversos medios, como la agencia EFE, el desaparecido diario YA y las revistas CINERAMA, ÉPOCA y ESTRENOS.

Es autor del libro  "Audrey Hepburn: Icono de la gran pantalla" (Ed. Jaguar - 2010), y coautor de "Cineforum 2000", "Breve encuentro", "Peter Jackson: de Mal gusto a El hobbit", "Tim Burton y sus mundos de fantasía", "De "Perdidos" a "Star Wars": J.J. Abrams, un hombre y sus sueños", "Lucha de gigantes. Godzilla, Gamera, Mothra y otros monstruos enormes de Japón", "James Cameron, el rey del mundo", "Miau, Miau, Miau, gatos de cine" y "Alienciclopedia. Los extraterrestres más memorables del cine".

Enlaces externos 

 Decine21 
 juanlusanchez.com 

Críticos de cine de España
Periodistas de España
Miembros del Círculo de Escritores Cinematográficos
Nacidos en Madrid